Aden steht für:

 Aden, Hafenstadt im Jemen
 Gouvernement Aden, Verwaltungseinheit im Jemen, siehe Gouvernement ʿAdan
 Golf von Aden, Meeresgolf zwischen Afrika und Asien
 Kolonie Aden, frühere britische Kolonie
 Protektorat Aden, früheres britisches Protektorat
 Zeche Haus Aden, eine Zeche des Bergwerks Ost am östlichen Rand des Ruhrgebiets, siehe Bergwerk Ost
 ADEN (Kanone), eine britische Flugzeugkanone
 Aden (Schiff), britisches Passagierschiff

Geografische Objekte in den Vereinigten Staaten:
 Aden (Alabama), Ort im Shelby County
 Aden (Illinois), Ort im Hamilton County
 Aden (Kentucky), Ort im Carter County
 Aden (New Mexico), Ort im Doña Ana County
 Aden (New York), Ort im Sullivan County
 Aden (Virginia), Ort im Prince William County
 Aden Brook, Fließgewässer in New York
 Aden Creek, Fließgewässer in Idaho
 Aden Lava Flow Wilderness Study Area, Park im Doña Ana County, New Mexico
 Aden Mead Park, Park im Lenawee County, Michigan
 Aden Oil Field, Ölfeld im Wayne County, Illinois
 Aden Slope Mine, Mine im Bibb County, Alabama

Aden ist der Familienname folgender Personen:
 Amal Aden (* 1983), norwegisch-somalische Autorin und Aktivistin
 Detthold Aden (* 1948), deutscher Manager
 Dietrich Aden (* 1988), deutscher Kommunalpolitiker (CDU) 
 Gerhard Aden (* 1947), deutscher Politiker (FDP)
 Halima Aden (* 1997), somalisch-amerikanische Designerin und Model
 Hartmut Aden (* 1964), deutscher Rechts- und Politikwissenschaftler
 Hartmut Aden (Redakteur) (* 1965), deutscher Hörfunkmoderator und Musikredakteur
 Hoche Yaya Aden (* 1967), dschibutischer Leichtathlet
 Holger Aden (* 1965), deutscher Fußballspieler
 Ibrahim Mohamed Aden (* 1972), somalischer Leichtathlet
 Jama Awil Aden (* 1948), somalischer Leichtathlet
 Jama Mohamed Aden (* 1962), somalischer Trainer und ehemaliger Leichtathlet
 Jens Aden (* 1962), deutscher Lehrer, Dozent und Publizist
 Jonas Aden (* 1996), norwegischer EDM-Produzent und DJ
 Menno Aden (* 1942), deutscher Rechtswissenschaftler und Publizist
 Menno Aden (Künstler) (* 1972), deutscher Künstler
 Theodor Aden (* 1930), Regierungsdirektor der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung
 Theodor Jakobus Aden (1903–1977), deutscher Chemiker

Siehe auch:
 Aden Branch